

Biografia 
Di famiglia aristocratica, figlia di Charles Paget, ottavo Marchese di Anglesey, artista e Georgeanne Elliot Downes, scrittrice. Viene scritturata per il suo primo ruolo da attrice mentre si trova ad una festa in maschera. Nota per il ruolo della piratessa Anne Bonny nella serie Black Sails.

Filmografia

Cinema 
 St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold (2009)
 One Day (2011)
 Johnny English - La rinascita (2011)
 Fast & Furious 6 (2013)
 Acid Girls (2014)
 House Red (2019)

Televisione 
 L'ispettore Barnaby (2011)
 Little Crackers (2011)
 Black Sails (2014-2017)
 Strike Back: Revolution (2019)

Altri progetti

Collegamenti esterni